Schilf bezeichnet:
 Röhricht, allgemein hochwüchsige krautige Vegetationsbestände am Rand von Gewässern
 Schilfrohr, eine bestimmte röhrichtbildende Pflanzenart aus der Gattung Phragmites
 Reet, einen organischen Baustoff
 Schilfrohrplatten, einen organischen Dämmstoff
 Schilf (Roman) von Juli Zeh
 einen auf dem Roman von Juli Zeh basierenden Film, siehe Schilf (Roman)#Film
 Schilf (Farbton), ein blasses, gedecktes Grün, verwendet bei Textilien
 Schilf (Heraldik), eine Wappenfigur
 eine Gefiederfärbung beim Geflügel, siehe Schilf (Geflügel)

Schilf bezeichnet einen Familiennamen:
 Alfred Schilf (1901–1972), deutscher Anwalt und Verteidiger im Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher
 Gundula Schilf, deutsche Fußballspielerin 

SCHILF oder SchiLF steht als Abkürzung für:
 Schulinterne Lehrerfortbildung, eine Lehrerfortbildung in der Schule

Siehe auch:
 Shilf

 Schilfkolben, siehe Rohrkolben

Abkürzung